Espécie e o fruto de Citrus bergamia ou Citrus aurantium bergamia, também conhecida como mexerica, laranja-mimosa, mandarina, fuxiqueira, poncã, manjerica, laranja-cravo, mimosa e clementina, fruta cítrica de pequeno tamanho e de forma similar à uma pera, bem como o óleo essencial extraído da casca do seu fruto;
Bergamota, no sul do Brasil, fruto da espécie Citrus reticulata, conhecidos como mexerica na maior parte do Brasil;
 Uma variedade de pera sumarenta;
 Várias plantas da família das labiadas.

Ver também 
 Tangerina

Desambiguação